Katharinentor bezeichnet:

 ehemaliges Stadttor in Frankfurt am Main, siehe Zeil
 Torturm der Kronstädter Stadtbefestigung, siehe Katharinentor (Kronstadt)
 Torturm in Stadt Blankenberg, siehe Stadt Blankenberg
 ehemaliges Stadttor in Trier, siehe Mittelalterliche und neuzeitliche Stadtbefestigung Trier